Николай Иванович Баранов (1916 — 1965) — советский ракетный конструктор-самоучка, бывший слесарь-инструментальщик ленинградского завода «Линотип». Считается одним из отцов советского зенитного ракетного вооружения, как первый конструктор, подтвердивший на практике принципиальную возможность поражения средств воздушного нападения противника ракетами и высокую эффективность данного типа оружия в сравнении с традиционной зенитной артиллерией, а также доказавший принципиальную возможность организации мелкосерийного производства зенитного вооружения такого типа полукустарным и фабрично-заводским способом по предоставленным чертежам в условиях военного времени на предприятиях в прифронтовом тылу.

Биография 
Родился 27 июня (10 июля) 1916 года в Петрограде. Работал слесарем-инструментальщиком ленинградского завода «Линотип».

Военные годы 
В годы Великой Отечественной войны младший лейтенант, командир взвода зенитных пулемётов 64-го батальона аэродромного обслуживания 14-й воздушной армии, сконструировавший первые применённые в боевой обстановке советские зенитные ракеты. При том, что опыты такого рода предпринимались в СССР ранее, в конце 1930-х гг., ранние зенитные ракеты не были испытаны в бою, а «зенитки» Баранова — четыре 24-х зарядных пусковых установках для пуска 82-мм реактивных снарядов, две 12-зарядные для пуска 82-мм реактивных снарядов и две 12-зарядные для 132-мм реактивных снарядов мало того, что были успешно испытаны, сыграли важную роль в защите аэродромов и сбили неустановленное количество немецких самолётов.

Первая практическая реализация идей учёного 
Первый в советской и мировой военной истории зенитный бой с применением ракет состоялся 14 ноября 1941 года под деревней Сарожа, за пусковыми установками находился сам конструктор и его замкомвзвод младший сержант Арбузов.

Послевоенная жизнь 
После войны продолжил службу в Советской Армии и ушёл в запас в звании майора. Работал мастером механического цеха на заводе, инженером в конструкторском бюро.

Умер 17 августа 1965 года. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Награды 
 Орден Красного Знамени (1942)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1942)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «За взятие Кенигсберга» (1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (1949)

См. также 
 Зенитки Баранова

Литература 

 Иностранная
 Zaloga, Steven J. Soviet Air Defence Missiles: Design, Development and Tactics. — Coulsdon: Jane’s Information Group, 1989. — P. 173—384 p. — ISBN 0-7106-0589-7.
 Русскоязычная
 Новиков М. Оружие лейтенанта Баранова // «Огонек» № 2000 от октября 1965 г.
 Новиков М. Оружие лейтенанта Баранова // газета «Трибуна» от 05 мая 1968 г.
 Ангорский Б. Зенитки слесаря Баранова / «Советская Россия» от 08 июня 1978 г.
 Стерегущие небо: Сборник. / Сост. Б. И. Баринов, Г. А. Губанов. — М.: ДОСААФ, 1986. — С. 120—123 — 285 с. — Тираж 100 тыс. экз.
 Наука и ученые России в годы Великой Отечественной войны 1941—1945: очерки, воспоминания, документы. / Под ред. П. В. Волобуева, Б. В. Левшина, В. М. Орла. — М.: Наука, 1996. — С. 169—311 с. — ISBN 5-02-010570-8.
 Васильев А. Н., Михайлов В. П. Ракетные пусковые установки в Великой Отечественной войне: о работе в годы войны СКБ при московском заводе «Компрессор». — М.: Наука, 1991. — С. 66 — 88 с. — Тираж 2200 экз. — ISBN 5-02-006819-5.
 Гракина Э. И. Ученые России в годы Великой Отечественной войны, 1941—1945. — М.: Институт российской истории РАН, 2000. — С. 155—386 с. — Тираж 250 экз. — ISBN 5-8055-0022-1.
 Евтифьев М. Д. Из истории создания зенитно-ракетного щита России (о создании зенитных управляемых ракет и зенитно-ракетных комплексов в России и странах НАТО). — М.: Вузовская книга, 2000. — С. 9 — 240 с. — ISBN 5-89522-119-X.
 Кузнецов К. А. Все ракеты Второй Мировой : единственная полная энциклопедия. — М.: Яуза; Э, 2006. — С. 85-86 — 240 с. — (Ракетная коллекция) — ISBN 978-5-699-83379-5.
 Широкорад А. Б. От «Катюши» до «Смерча»: из истории реактивной артиллерии. — М.: Вече, 2005. — С. 76 — 400 с. — Тираж 5 тыс. экз. — (Военный парад истории) — ISBN 5-9533-0819-1.

Ссылки 
 БАРАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 27.06.1916 — дд.мм.гггг Место рождения Ленинградская обл., г. Ленинград, Новая деревня // 1418museum.ru
 Баранов Николай Иванович, р. 27.06.1916 // «Память народа»
 Баранов Николай Иванович, р. 27.06.1916 // «Память народа»
 Баранов Николай Иванович, р. 1916 // «Память народа»

Инженеры СССР
Конструкторы систем ПВО
Конструкторы СССР
Майоры (СССР)
Самоучки
Военнослужащие ПВО Великой Отечественной войны
Похороненные на Серафимовском кладбище